Denumirea de Novi Pazar se poate referi la una din următoarele localități:

 În Bulgaria:
 Novi Pazar, un oraș în comuna Novi Pazar, regiunea Șumen;
 Novi Pazar, un sat în comuna Cernoocene, regiunea Kărdjali.
 În Serbia:
 Novi Pazar, oraș în districtul Raška